Prisoners of Conscience – cortometraggio del 1916 diretto da Melvin Mayo
Prisoners of Conscience – documentario del 1978 diretto da Anand Patwardhan